Krbava (eiland)
Krbava (plaats)